Dans la mythologie grecque, Priam est le roi mythique de Troie pendant la guerre de Troie.
 Le trésor de Priam est un trésor archéologique découvert sur le site archéologique de Troie.
 En France, PRIAM est une application de gestion et de traitement intellectuel des archives électroniques des administrations.
 En astronomie, 884 Priam est un astéroïde.
 En botanique, Priam est un cultivar de pommier domestique.